Зафира — женское имя.
 Зафира — автомобиль, выпускаюшийся концерном General Motors и продающийся в России под маркой Opel.